

Agiografia
Il Martirologio Romano prende la notizia dal Martirologio di Floro (e questo da quello Geronimiano), che ci informa del suo martirio avvenuto a Nicomedia: è ricordato insieme a Flavio e Agostino, forse fratelli.

Collegamenti esterni 

Santi romani
Santi per nome
Martiri cristiani